Op het toernooi van Wimbledon in 2018 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 4 tot en met 14 juli 2018.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina kon de laatste haar titel niet verdedigen, wegens een blessure. Makarova speelde samen met Vera Zvonarjova – in de tweede ronde werden zij uitgeschakeld door het Belgisch/Nederlands koppel Elise Mertens en Demi Schuurs. Mertens/Schuurs verloren in de derde ronde van Melichar/Peschke.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson bereikten de derde ronde – zij moesten de duimen leggen voor Rosolska/Spears. De Belgische Kirsten Flipkens en Monica Niculescu uit Roemenië hadden eveneens de derde ronde als eindstation – zij werden geklopt door Babos/Mladenovic. De derde Belgische, Maryna Zanevska, speelde met Arina Rodionova (Australië) – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Nog een Belgisch/Nederlands duo, Ysaline Bonaventure en Bibiane Schoofs, had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar konden zij na hun eerste optreden huiswaarts keren. De vierde Nederlandse, Lesley Kerkhove, speelde met Wit-Russin Lidzija Marozava – zij strandden eveneens in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková won het toernooi. In de finale versloegen zij het als twaalfde geplaatste koppel Nicole Melichar en Květa Peschke in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel, allebei grandslamtitels. Krejčíková had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Siniaková drie.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 25 juni 2018.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 

Wimbledon
ITF-toernooi in 2018